Planeta dinozaurów –  amerykański film science fiction z 1978
 Planeta dinozaurów – amerykański serial dokumentalny z 2003
 Planeta dinozaurów – amerykański serial dokumentalny z 2011